Bentler ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrew Bentler (* 1978), US-amerikanischer Filmeditor, Schauspieler, Filmproduzent, -regisseur und Drehbuchautor 
 Markus Bentler (* 1953), deutscher Generalleutnant